Достижение отметки в 50 голов за один сезон является одним из самых важных показателей для бомбардиров в НХЛ. К концу сезона 2021/22 игрокам удалось 200 раз забить более 50 голов за один регулярный сезон. Этого результата добились 93 хоккеиста из 29 разных команд.
В сезоне 1944/45 Морис Ришар стал первым игроком, забросившим 50 шайб за один сезон. Берни Жоффрион повторил этот успех 16 лет спустя, в сезоне 1960/61.

Всего 3 хоккеиста забивали по 50 и более шайб в течение 9 сезонов. Это Уэйн Гретцки, Майк Босси и Александр Овечкин.

50 и более голов за сезон 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   КИ = Количество игроков; С = Страна; А = Амплуа; И = Игры; Г = Голы; ГИ = Голы в среднем за игру;    Б = Голы в большинстве; М = Голы в меньшинстве; П = Победные голы; Бр = Броски    Полужирным шрифтом выделены действующие игроки НХЛ.

См. также 
 50 голов за 50 игр

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Списки хоккеистов
Списки НХЛ